Erich Streicher ist der Name folgender Personen:

* Erich Streicher (Politiker) (1907–??), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SED), MdV
 Erich Streicher (Mediziner) (1931–1994), deutscher Mediziner